La stagione 2012 del Campionato mondiale Turismo (World Touring Car Championship) è la nona edizione del campionato gestito dalla Federazione Internazionale dell'Automobile (FIA), l'ottava dal suo ritorno nel 2005. Inizia l'11 marzo a Monza, Italia, e termina il 18 novembre a Macao dopo 24 gare. Il campionato, riservato a vetture con 2000 cm³, comprende due titoli, uno per i piloti e uno per i costruttori. Robert Huff vince il campionato piloti, mentre la Chevrolet fa suo il campionato costruttori.

Piloti e Team

Trasferimenti di piloti 
Changed Teams
 Darryl O'Young passò dal Bamboo Engineering allo Special Tuning Racing. Tuttavia, dalla decima gara del campionato sino al termine, tornò al suo vecchio team, prendendo il posto di Pasquale Di Sabatino dopo che quest'ultimo fu sostituito da Michel Nykjjær e Robb Holland nei due round precedenti del campionato.
 Michel Nykjær lasciò la serie per unirsi a Rickard Rydell nello STCC (Scandinavian Touring Car Championship) con la Chevrolet Motorsport Sweden. Tuttavia a Curitiba sostituì Pasquale Di Sabatino alla Bamboo Engineering.

Entranti e rientranti in WTCC
 L'ex campione di Formula Le Mans Andrea Barlesi raggiunge la serie con la Sunred Engineering. Viene poi affiancato dal campione di Open European F3 del 2011 Fernando Monje.
 Tom Boardman entra nella serie per la prima volta a tempo pieno dalla stagione WTCC 2009.
 Il campione della Superstars Series 2011, Alberto Cerqui, entra nella categoria con la ROAL Motorsport.
 Tom Chilton e James Nash corrono nella serie con due Ford Focus preparate dall'Arena Motorsport.
 Pasquale Di Sabatino e Alex MacDowall entrano nella serie con il Bamboo Engineering, provenendo rispettivamente dall'Auto GP 2011 il primo e dal BTCC (British Touring Car Championship) 2011 il secondo.
 James Thompson torna nella serie per due gare test con la Lada del TMS Sport.
 Gábor Wéber entra nella categoria con il team Zengő Motorsport, affiancando il connazionale Norbert Michelisz.
 Il campione STCC 2011 Rickard Rydell torna nella serie con una Chevrolet Motorsport Sweden correndo solo il primo round a Monza.
 Dopo aver corso solo in gare singole, Charles Ng partecipa a tempo pieno con l'Engstler Motorsport.
 Robb Holland corre per il Bamboo Engineering a Sonoma.

Uscenti dal WTCC, esclusi i piloti di singoli eventi
 Robert Dahlgren lascia la serie per correre con una Volvo Silhouette del Polestar Racing nella serie svedese TTA Racing Elite League 2012.
 Il vincitore del trofeo Yokohama 2011, Kristian Poulsen, annuncia il suo ritiro dalle competizioni.
 Fredy Barth lascia la categoria per motivi finanziari.
 Fabio Fabiani e Urs Sonderegger partecipano all'ETCC 2012.
 Yukinori Taniguchi è senza volante per la stagione 2012.
 Javier Villa si aspettava di ottenere la guida della seconda vettura del Proteam BMW, ma per problemi di sponsor venne escluso e cambiò categoria passando alla Racecar Euro Series.

Calendario 
Ogni appuntamento consiste in due gare lunghe circa 50 km.

Cambiamenti nel calendario 
Numerosi cambiamenti sono avvenuti nel calendario 2012:
 La Gara d'Austria fa il suo debutto nel 2012 al Salzburgring.
 La Gara del Belgio, la Gara del Regno Unito, la Gara di Germania e la Gara della Repubblica Ceca escono dal calendario.
 La Gara del Brasile non è la gara d'apertura della stagione per la prima volta dal suo debutto nel WTCC 2006.
 La Gara di Cina è spostata dal Shanghai Tianma Circuit allo Shanghai International Circuit.
 La Gara d'Italia diventa l'evento di apertura della stagione, con la Gara di Spagna spostata più avanti, ad aprile.
 La Gara del Marocco torna in calendario dopo un anno d'assenza.
 La Gara della Slovacchia fa il suo debutto nel 2012 allo Slovakiaring, sostituendo la Gara d'Argentina.
 La Gara del Portogallo torna a Portimão, al posto di Porto dove si corse la precedente stagione e di Estoril come era inizialmente previsto.
 La Gara degli Stati Uniti fa il suo debutto nel 2012 a Sonoma Raceway, a Sonoma, in California.

Risultati e classifiche

Gare

Classifiche

Campionato piloti 

I seguenti punti sono assegnati in base ai risultati della seconda sessione di qualifiche di ciascun evento:

I seguenti punti sono assegnati in base ai risultati di ciascuna gara di ogni evento:

Note
 1 2 3 4 5 si riferiscono alla classificazione dei piloti dopo la seconda parte delle qualifiche, dove i punti bonus sono assegnati nell'ordine 5-4-3-2-1 ai cinque piloti più veloci.

Campionato costruttori 

Note
Solo i due piloti meglio piazzati di ogni squadra ottengono punti validi per il campionato Costruttori.
 1 2 3 4 5 si riferisce alla classificazione dei piloti dopo la seconda parte delle qualifiche, dove i punti bonus sono assegnati nell'ordine 5-4-3-2-1 alle cinque vetture più veloci. Solo le due più veloci di ciascun team possono ottenere punti validi per il campionato Costruttori.

Trofeo Yokohama

Trofeo Yokohama classifica piloti

Trofeo Yokohama classifica costruttori 

Tutti i team che prendono parte al campionato possono ottenere punti nel Trofeo Yokohama ad eccezione di quei team che incorporano il nome del Costruttore in quello del team.

Note

Collegamenti esterni 
 

Serie e competizioni motoristiche nel 2012
2012